Gilbkraut ist

 der volkstümliche Name für Färber-Wau
 der volkstümliche Name für Schöllkraut
 der volkstümliche Name für Besenginster